TNA peut faire référence à :
 Tête nucléaire aéroportée, ogive thermonucléaire française qui équipe le missile ASMPA ;
 Total Nonstop Action Wrestling, fédération de catch ;
 Thionaphtène, un étalon utilisé en spectrométrie de fluetorescence X ;
  ;
 Tackmania Nations Arena, tournoi international de jeu en réseau ;
 L'abréviation anglaise de Acide nucléique à thréose ;
 Thierry Naberes Architecte, agence d'architecture à Paris.
 Tamil National Alliance, une alliance politique au Sri Lanka;
 Télévision numérique alternative est une ancienne chaîne de télévision qui a cessé d’émettre en 2017 ;
 Théâtre national algérien